Asse attrezzato di Ancona
 Asse attrezzato Chieti-Pescara
 Asse attrezzato di Catania
 Asse attrezzato di Roma
 Asse attrezzato di Bologna